XVIII Кубок России по футзалу (AMF) прошёл 24-28 сентября 2009 года в Великом Новгороде.

Участники

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «Б»

Финальный раунд

Ссылки 
 Кубок России 2009 на сайте ФФР

Кубок России по футболу в залах